Brüssel-Verordnung steht für:

 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 (Brüssel I) über Zuständigkeit von Gerichten in Zivil- und Handelssachen
 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 (Brüssel Ia) über Zuständigkeit von Gerichten in Zivil- und Handelssachen
 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 (Brüssel IIa) über Zuständigkeit von Gerichten in Ehe- und Kindschaftssachen